Steenstrup peut se référer à l'une des personnes suivantes :

Patronymes 
  (1934-2014), un traducteur danois de plusieurs œuvres de la littérature japonaise
  (1890-1945), un agent d'assurance norvégien
 Japetus Steenstrup (1813-1897), un zoologiste danois, biologiste et professeur
  (1842-1906), un géologue danois
  (1807-1863), un officier de marine norvégien et homme d'affaires
  (1772-1864), un superviseur danois d'exploration et homme politique

Prénoms 
  (1844-1892), un éducateur norvégien et homme politique pour le Parti Libéral

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme danois